Листування- спілкування за допомогою листів.
 Дружнє листування
 Дипломатичне листування
 Дуплікатне листування - повторне, відправлене на випадок втрати першого>.
 Любовне листування
 Листування у воєнний час 
 Таємниця листування
 Епістолографія

Історичні
 Амарнське листування - уряди Стародавнього Єгипту на глиняних табличках.
 Єврейсько-хазарське листування - збірна назва трьох творів (сер. X століття).

Див. також 
 Кореспонденція
 Шахи по листуванню
 Десять років без права листування (сталінські репресії)
 Переписи населення, худоби та ін.

Посилання 
Листування  //